Hongjiang bezeichnet:

 Hongjiang, Stadt (洪江市) der bezirksfreien Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan;
 Hongjiang (Pengxi), Großgemeinde (红江镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Hongjiang (Yuanzhou), Großgemeinde (洪江镇) im Stadtbezirk Yuanzhou der Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi;
 Hongjiang (Chelu), Dorf der Russen (宏疆俄罗斯族村) in der Gemeinde Chelu des Kreises Xunke in der chinesischen Provinz Heilongjiang.